

Зеленоборське міське поселення — міське поселення, Кандалакський район, Карелія
 Зеленоборське міське поселення — міське поселення, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область